De Pristerognathus-faunazone is een onderdeel van de Beaufortgroep met fossielen uit het Laat-Perm. 

Aan het einde van het Capitanien vond een uitstervingsgolf plaats, mogelijk ten gevolge van klimaatsveranderingen met dalende temperaturen, vorming van ijskappen en toegenomen vulkanisme. Hierbij stierven onder meer de dinocephaliërs uit. De Pristerognathus-faunazone valt in deze fase van uitsterving en er is slechts een beperkt aantal fossielen bekend uit deze zone. De fauna bestaat uit de therocephaliërs Ictidosuchoides en Pristerognathus, en de dicynodonten Diictodon en Pristerodon.

Perm
Geologie van Zuid-Afrika
Paleontologie